Autreville je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Autreville (Aisne) – obec v departementu Aisne
 Autreville (Vosges) – obec v departementu Vosges
 Autreville-sur-la-Renne – obec v departementu Haute-Marne
 Autreville-sur-Moselle – obec v departementu Meurthe-et-Moselle